Фидельман — еврейская фамилия.
 Фидельман, Александр Петрович (1878—1940) — российско-немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Фидельман, Владимир Игоревич (более известен под фамилией Свержин; 1965—2020) — украинский писатель-фантаст, писавший на русском языке.  (род. 1965) — американский звукоинженер и продюсер. Лауреат премии «Грэмми».
 Фидельман, Григорий Носонович — учредитель первого страхового кооператива в СССР «АСКО» («Акционерное страховое кооперативное общество», 1988 год).

Примечания